Архиепархия Зальцбурга ( ) — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Зальцбург, Австрия. В архиепархию Зальцбурга входят епархии Грац-Зеккау, Гурка, Инсбрука, Фельдкирха. Кафедральным собором архиепархии Зальцбурга является церковь святых Руперта и Виргилия в Зальцбурге.

История 

Согласно житию святого Северина «Vita Sancti Severini», написанного после его смерти в начале VI века, около 450 года на территории нынешнего Зальцбурга находились две церкви и один монастырь. Первым епископом этих территорий был святой Максим, который был учеником святого Северина и аббатом монастыря. Вторым епископом стал святой Руперт, основавший в конце VII века на реке Зальцах новый монастырь святого Петра, возле которого стал формироваться будущий Зальцбург.

В 798 году Римский папа Лев III назначил  митрополитом Баварии епископа Зальцбурга Арна. В митрополию Баварии вошли епархии Епархия Мюнхена и Фрайзинга, Пассау, Регенсбурга, Больцано-Бриксена.  

В середине IX века епископ Зальцбурга Адальвин столкнулся с притязаниями моравского короля Ростислава, захватившего земли между Дунаем и Дыей и изгнавшего из Моравии баварских священников. В это время в Моравии проповедовали Кирилл и Мефодий. Епископ Адальвин протестовал против их деятельности в его митрополии. Мефодий был вызван на Синод в Зальцбург и Адальвин запретил ему проповедовать в Моравии.

В XI веке в Зальцбурге Католическая Церковь подвергалась гонению со стороны императорской власти, которая находилась в спорах с Ватиканом. После назначения Римским папой Григорием VII архиепископом Зальцбурга Гебхарда, тот столкнулся с противодействием со вступлением на кафедру. Архиепископ Гебард в течение девяти лет находился в изгнании. Его преемник архиепископ Тимо был посажен в тюрьму на пять лет и умер в заключении в 1102 году. В 1122 году было подписано соглашение между Ватиканом и императором и в Зальцбурге была разрешена деятельность архиепископа.

В 1213 году архиепархия Зальцбурга стала княжеством-архиепископством. Архиепископ Эберхард II Регенсберский получил титул имперского князя. В 1245 году, после Лионского собора, Римский папа Иннокентий IV отлучил от церкви епископа Эберхарда II Регенсбургского за поддержку Фридриха II.

В XVI веке в архиепархию Зальцбурга стало проникать из Германии лютеранство. Архиепископ Парис фон Лондрон пригласил в Зальцбург иезуитов, чтобы те занимались миссионерской деятельность среди протестантов. Из-за преследований со стороны Католической церкви многие протестанты переехали в Ганновер, Восточную Пруссию, Северную Америку.

28 января 1785 года архиепархия Зальцбурга отдала часть своей территории епархии Леобен.

В 1803 году архиепархия Зальцбурга приобрела статус Великого герцогства Зальцбург, подчинённое эрцгерцогу Фердинанду III.

Список ординариев

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae , Leipzig 1931, стр. 307-308 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , стр. 432; vol. 2 , стр. 228; vol. 3 , стр. 291; vol. 4, стр. 302; vol. 5, стр. 340-341; vol. 6, стр. 363-364; vol. 7, стр. 330; vol. 8, стр. 492-493

Ссылки 
 Сайт архиепархии Зальцбурга 
 Информация об архиепархии Зальцбурга  

Зальцбург
Зальцбург (земля)
Религия в Зальцбурге